Сент-Еле́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Морбіан. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 430 км на захід від Парижа, 125 км на захід від Ренна, 34 км на захід від Ванна.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 478 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1149,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Сент-Елен на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Сент-Елен на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Морбіан

Примітки 

Муніципалітети департаменту Морбіан